Julia Chamorel (1916-2009), Zwitserse schrijfster
 Louis Chamorel (1879-1966), Zwitsers politicus

Zwitserse achternaam